Hopkirk est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1894-1987), scientifique vétérinaire néo-zélandais ;
  (1993-), footballeur écossais ;
  (1884-1966), acteur britannique de films muets ;
 Paddy Hopkirk (1933-2022), pilote de rallye irlandais ;
 Peter Hopkirk (1930-2014), journaliste, écrivain et historien britannique ;
  (1785-1841), botaniste et lithographe écossais.

Personnages de fiction 
 Deux personnages de la série télévisée britannique Randall & Hopkirk (deceased) (Mon ami le fantôme en français) créée par Dennis Spooner :
 , interprété par Kenneth Cope, détective privé qui devient fantôme ;
 , interprété par Annette Andre, secrétaire et veuve de MARTY Hopkirk ;
 Mafalda Hopkrik, fonctionnaire au ministère de la Magie, personnage de l'univers étendu de Harry Potter de la romancière anglaise J. K. Rowling.

Patronyme anglais